Ritzersdorf ist der Name folgender Orte:

 Ritzersdorf (Gemeinde Ober-Grafendorf), Ortschaft und Katastralgemeinde von Ober-Grafendorf, Bezirk Sankt Pölten-Land, Niederösterreich
 Ritzersdorf (Gemeinde Niederkappel), Ortslage von Niederkappel, Bezirk Rohrbach, Oberösterreich
 Ritzersdorf (Gemeinde St. Martin), Ortschaft und Katastralgemeinde von St. Martin im Mühlkreis, Bezirk Rohrbach, Oberösterreich
 Ritzersdorf (Gemeinde Judenburg), Ortschaft von Judenburg, Bezirk Murtal, Steiermark